Arthropoma är ett släkte av mossdjur. Arthropoma ingår i familjen Lacernidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Arthropoma